Хенерал Тревињо има више значења:

 Хенерал Тревињо, Ескондида (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хенерал Тревињо (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику